

Personen 
 Jeanette Epps (1970), een Amerikaans ruimtevaarder
 Mike Epps (1970), een Amerikaans acteur, producent en stand-up comedian
 Omar Epps (1973), een Amerikaans acteur en rapper
 Tauheed Epps (1977), een Amerikaans hip-hop artiest, bekend onder zijn artiestennaam 2 Chainz

Plaatsen 
 Epps (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana